Фэйр-Айл:

 Фэр-Айл — шотландский остров.
 Фэйр-Айл — небольшой аэропорт, расположенный на острове Фэр-Айл.